Барбаровка — название населённых пунктов на Украине:

 Барбаровка — до 1946 года название села Варваровка в Новоград-Волынском районе Житомирской области.
Барбаровка — до 1946 года название села Варваровка в Олевском районе Житомирской области.
Барбаровка — до 1946 года название села Варваровка  в Дунаевецком районе Хмельницкой области.
 Барбаровка — до 1946 года название села Варваровка в Славутском районе Хмельницкой области.